POB ist die Abkürzung für
 Person-über-Bord-Manöver, siehe Mann-über-Bord-Manöver
 französischer Name der Belgischen Arbeiterpartei, Parti Ouvrier Belge
 Pissed Off Bastards of Bloomington, ein US-amerikanischer Motorcycle Club
 Pope Air Force Base, eine Luftwaffenbasis der US Air Force in North Carolina als IATA-Code
 Planung und Organisation in Betreuung und Assistenz, einem Bedarfserhebungsverfahren das vor allem im Bereich der Behindertenhilfe eingesetzt wird
 Polizeiorchester Bayern, das professionelle sinfonische Blasorchester der Bayerischen Polizei
 den Geburtsort (place of birth) im englischen Sprachraum
 Powiat Obornicki in der Woiwodschaft Großpolen, Polen (Kfz-Kennzeichen)

P.O.B. ist die Abkürzung für
 das Postfach (Post Office Box) im englischen Sprachraum

Abkürzung